

Geografia 
 Francia
 La Lande-Chasles – comune nella regione dei Paesi della Loira
 La Lande-d'Airou – comune nella regione della Normandia
 La Lande-de-Fronsac – comune nella regione della Nuova Aquitania
 La Lande-Patry – comune nella regione della Normandia
 La Lande-Saint-Siméon – comune nella regione della Normandia
 La Lande-sur-Drôme – comune nella regione della Normandia
 La Lande-Chasles – comune nella regione dei Paesi della Loira

Persone 
 Jean de La Lande – religioso francese della Compagnia di Gesù